Thymallinae è una sottofamiglia di 14 pesci d'acqua dolce, classificati tutti nel genere Thymallus e appartenenti alla famiglia Salmonidi.

Specie 
 Thymallus arcticus 	
 Thymallus baicalensis 	
 Thymallus brevipinnis 	 
 Thymallus brevirostris 
 Thymallus burejensis 	 
 Thymallus grubii flavomaculatus 
 Thymallus grubii grubii 	
 Thymallus mertensii 		 
 Thymallus nigrescens 
 Thymallus pallasii 	
 Thymallus svetovidovi 
 Thymallus thymallus 	
 Thymallus tugarinae 	
 Thymallus yaluensis

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Salmonidae